Жи-Парана:

 Жи-Парана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония. Составная часть мезорегиона Восток штата Рондония.
 Жи-Парана — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рондония. Составная часть мезорегиона Восток штата Рондония.